Miejscowości w Polsce:
 Święck Wielki
 Święck-Nowiny
 Święck-Strumiany